ÖKT steht für:
 Ökumenischer Kirchentag
 Österreichische Kunsttopographie

Siehe auch:
 OKT

Abkürzung